El término estadio La Bombonera puede referirse a los siguientes estadios:

 Estadio Alberto J. Armando, propiedad del Club Atlético Boca Juniors, en Buenos Aires (Argentina).
 Estadio Nemesio Díez, propiedad del Deportivo Toluca, en Toluca (México).
 Estadio La Bombonera, propiedad del Club Atlético Basáñez, en Montevideo (Uruguay).